

Patronyme
 Luc Dellisse, (1953- ), est un écrivain de langue française.
 Gustave Dellisse, (1840-1894), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme